Auguste Fischer peut faire référence à :
 Auguste Fischer, marchand-tanneur luxembourgeois, député entre 1854 et 1857 puis, entre 1857 et 1869 ;
 Auguste Fischer, avocat luxembourgeois, membre de la Chambre des députés de 1891 à 1892.